Василевка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Василёвка — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Василёвка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Василевка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Василевка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Василевка — деревня в Гордеевском районе Брянской области.
 Василевка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Василевка — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Василевка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Василевка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Василевка — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Василевка — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Василевка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Василевка — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Василевка — деревня в Плавском районе Тульской области.

Украина 
Винницкая область
 Василевка — посёлок в Жмеринском районе.
 Василевка — село в Ильинецком районе.
 Василевка — село в Тульчинском районе.
 Василевка — село в Тывровском районе.
 Василевка — село в Чечельницком районе.

Днепропетровская область
 Василевка — село в Верхнеднепровском районе.
 Василевка — село в Днепровском районе.
 Василевка — село в Криничанском районе.
 Василевка — село в Межевском районе.
 Василевка — село в Новомосковском районе.
 Василевка — село в Петропавловском районе.
 Василевка — село в Синельниковском районе.
 Василевка — село в Солонянском районе.
 Василевка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Василевка — село в Амвросиевском районе.
 Василевка — село в Бахмутском районе.
 Василевка — село в Волновахском районе.
 Василевка — село в Добропольском районе.
 Василевка — посёлок в Макеевском городском совете.
 Василевка — село в Старобешевском районе.
 Василевка — село в Ясиноватском районе.

Житомирская область
 Василевка — село в Житомирском районе.
 Василевка — село в Попельнянском районе.

Запорожская область
 Василевка — село в Вольнянском районе.

Киевская область
 Василевка — село в Фастовском районе.

Кировоградская область
 Василевка — село в Бобринецком районе.
 Василевка — село в Добровеличковском районе.
 Василевка — село в Долинском районе.
 Василевка — село в Новомиргородском районе.
 Василевка — село в Онуфриевском районе.

Николаевская область
 Василевка — село в Березанском районе.
 Василевка — село в Березнеговатском районе.
 Василевка — село в Очаковском районе.
 Василевка — село в Снигирёвском районе.

Одесская область
 Василевка — село в Арцизском районе.
 Василевка — село в Беляевском районе.
 Василевка — село в Болградском районе.
 Василевка — село в Великомихайловском районе.
 Василевка — село в Захарьевском районе.
 Василевка — село в Ивановском районе.
 Василевка — село в Измаильском районе.
 Василевка — село в Любашёвском районе.
 Василевка — село в Николаевском районе.
 Василевка — село в Окнянском районе.

Полтавская область
 Василевка — село в Диканьском районе.
 Василевка — село в Кобелякском районе.
 Василевка — село в Козельщинском районе.
 Василевка — село в Полтавском районе.
 Василевка — село в Семёновском районе.
 Василевка — село в Чутовском районе.

Сумская область
 Василевка (до 2016 года — Владимировка) — село в Великописаревском районе.
 Василевка — село в Лебединском районе.
 Василевка — село в Роменском районе.
 Василевка — село в Середино-Будском районе.

Харьковская область
 Василевка — село в Волчанском районе.
 Василевка — село в Грушевском сельском совете Купянского района.
 Василевка — село в Моначиновском сельском совете Купянского района.

Херсонская область
 Василевка — село в Горностаевском районе.
 Василевка — село в Каховском районе.
 Василевка — село в Новотроицком районе.

Хмельницкая область
 Василевка — село в Теофипольском районе.

Черновицкая область
 Василевка — село в Сокирянском районе.
 
Черниговская область
 Василевка — село в Ичнянском районе, ликвидировано в 1991 году.

См. также 
 Василевка-на-Днепре
 Василево
 Василевское
 Васильевка